Étienne de Sancerre peut désigner :
 Étienne  de Sancerre (mort en 1191)
 Étienne II de Sancerre (mort en 1252) 
 Étienne III de Sancerre (mort vers 1300)
 Étienne II de Sancerre (mort en 1306)
 Étienne de Sancerre (mort en 1390)